Le Grand Coup, film américain de 1957 ;
 le titre québécois du film américain The Score ;
 le titre alternatif du film italien Le Renard de Brooklyn (Controrapina).